Rhodaniridogorgia är ett släkte av koralldjur. Rhodaniridogorgia ingår i familjen Chrysogorgiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Rhodaniridogorgia